Brookside (Alabama)
 Brookside (Colorado)
 Brookside (Delaware)
 Brookside (Ohio)
 Brookside Village, població dels Estats Units a l'estat de Texas